Un enganche es un mecanismo que sirve para conectar varios elementos móviles entre sí y formar una sola unidad y el término puede tener significados particulares en algunos contextos:
 un enganche ferroviario o "acople" de ferrocarril;
 un enganche (remolque) o "acople" de remolque;
 un enganche de caballos o coche de caballos;
 los enganches ecuestres, deporte realizado con coche de caballos; y
 un jugador de fútbol que está entre dos líneas de jugadores, haciendo una labor de ayuda para conectar ambas.